

Patronyme 

Courtney est un patronyme d'origine anglaise porté par plusieurs personnalités (classement par ordre alphabétique) :
 Chuck Courtney (1930-2000), acteur et producteur américain ;
 Donal Courtney (1964-), arbitre irlandais de rugby à XV ;
 Drew Courtney (1979-), surfeur professionnel australien ;
 Eliza Courtney (1792-1859), fille adultérine de Charles Grey et de Georgiana Cavendish ;
 George Courtney (1941-), arbitre anglais de football ;
 Jai Courtney, acteur australien ;
 James Courtney (1980-), pilote automobile australien ;
 Joanne Courtney (1989-), curleuse canadienne ;
 Leonard Courtney (1 baron Courtney de Penwith, 1832-1918), homme politique et universitaire britannique ;
 Melissa Courtney (1993-), athlète britannique ;
 Michael Courtney (1945-2003), archevêque irlandais ;
 Tom Courtney (1933-), athlète américain.

Prénom 

Courtney a été utilisé comme prénom pour les hommes depuis au moins le XVII siècle (par exemple, le député britannique Sir Courtney Pool, 1677). Mais ce n'est que dans les années qui ont suivi la publication, en 1956, du roman Chocolates for Breakfast de  dont la protagoniste Courtney Farrell aurait parfois souhaité être un homme, que le prénom a été largement accepté comme un prénom pour les femmes, surtout aux États-Unis.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom américain